Chirivel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chirivel (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Chirivel (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar